Naselja u BiH:
 Orahovljani (Donji Vakuf, BiH), naselje u općini Donji Vakuf
 Orahovljani (Mrkonjić Grad, BiH), naselje u općini Mrkonjić Grad